Turniej olimpijski w badmintonie mężczyzn podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie odbył się w dniach od 28 lipca do 5 sierpnia 2012 roku w Wembley Arena. W rywalizacji wzięło udział 32 zawodników.

Zasady turnieju 
Sportowcy zostali podzieleni na grupy składające się z czterech debli. Dwie najlepsze pary z każdej grupy awansują do ćwierćfinału. Od tego czasu rywalizacja przybierze formę pucharową. Zwycięzcy awansują do kolejnej rundy, a przegrani odpadną z rywalizacji. W trakcie całego turnieju mecze gra się do dwóch zwycięskich setów. Set kończy się, gdy debel uzyska 21 punktów i jednocześnie ma co najmniej dwa punkty przewagi nad rywalami.

Rozstawione pary 
  Cai Yun/Fu Haifeng
  Jung Jae-sung/Lee Yong-dae
  Mathias Boe/Carsten Mogensen
  Ko Sung-hyun/Yoo Yeon-seong

Turniej główny

Runda finałowa

Faza grupowa 
Wszystkie godziny podane są w czasie polskim letnim (UTC+2:00).

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka turnieju mężczyzn

Badminton na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012